У́лица Муравьёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Муравьёва — улица в Иркутске.

Украина 
 Улица Муравьёва — улица в Днепре.
 Улица Муравьёва — улица в Донецке.